Kódy ISO 3166-2 pro Rusko identifikují 21 republik, 9 krajů, 46 oblastí, 2 federální města, 1 autonomní oblast a 4 autonomní okruhy (stav v roce 2015). První část (RU) je mezinárodní kód pro Rusko, druhá část sestává ze dvou nebo tří písmen identifikujících subjekt.

Seznam kódů

Související články 
 Administrativní dělení Ruska
 ISO 3166-2, seznam kódů územně správních celků všech zemí.
 ISO 3166-1, seznam kódů všech zemí, používaných současně jako jejich doménová jména na internetu.

RU
Rusko